Склад збірної Швейцарії на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Швейцарія
С 2010